Сте́ллан Йон Ска́рсгард (; ) — шведский актёр. Призёр Берлинского кинофестиваля и лауреат премии «Золотой глобус».

Известен многолетним сотрудничеством с датским режиссёром Ларсом фон Триером, снимавшим Скарсгарда в пяти своих картинах: «Рассекая волны», «Танцующая в темноте», «Догвилль», «Меланхолия» и «Нимфоманка». Широкому зрителю хорошо знаком также по ролям в голливудских фильмах, таких как «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Тор», «Мстители», «Девушка с татуировкой дракона», «Мамма миа!», «Призраки Гойи».

Биография 
Скарсгорд родился в Гётеборге, он сын Гудрун (урожденной Ларссон; род. 1930) и Яна Скарсгарда (1920—1998). В детстве он часто переезжал и жил, в частности, в Хельсингборге, Тотебо, Кальмаре, Мариелунде и Уппсале.

Скарсгард получил известность ещё в юности, благодаря ролям на национальном телевидении. В период 1972—1988 годов играл на сцене Королевского драматического театра в Стокгольме. В кино снимается с 1982 года. За киноработы 1980-х годов был удостоен приза национальной шведской кинопремии и приза «Серебряный медведь» на Берлинском кинофестивале. Всего был одиннадцать раз номинирован на различные кинематографические награды, пять из которых получил.

Стал известен в Голливуде после роли в фильме Фила Кауфмана «Невыносимая лёгкость бытия» (1988). Сыграл заметные роли в пяти фильмах Ларса фон Триера: «Рассекая волны», «Танцующая в темноте», «Догвилль», «Меланхолия» и «Нимфоманка».

К настоящему времени снялся более чем в 120 фильмах и телесериалах.

Личная жизнь 
С 1975 по 2007 год Скарсгард был женат на враче Мю Гюнтер, от которой у него есть шестеро детей — Александр (род. 1976), Густаф (род. 1980), Сэм (род. 1982), Билл (род. 1990), Эйя (род. 1992) и Вальтер (род. 1995). Есть две внучки — дочери Густафа и Билла.

С 2009 года он женат на Меган Эверетт, от которой у него есть двое сыновей — Оссиан (род. 2009) и Колбьорн (род. 2012).

Проживает в родной Швеции, так как «налоги там выше, никто не голодает, хорошее здравоохранение и бесплатное обучение в школах и университетах».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Интервью Александры Глотовой со Стелланом Скарсгардом на 64 Каннском кинофестивале, 2011 год

Лауреаты European Film Awards
Лауреаты премии «Золотой жук»
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Скарсгарды
Киноактёры Швеции
Лауреаты премии «Аманда» за лучшую мужскую роль